«Trust» puede referirse a:

Economía 
 Trust, concentración de empresas bajo una misma dirección.
 Trust, diseñador y fabricante de periféricos informáticos y accesorios.

Música

Bandas  
 Trust (1977-), banda de Francia.
 Trust (2010-), banda de synthpop de Canadá.
 Trust (2007-), banda de pop de Bélgica.

Álbumes 
 Trust (1981), álbum de Elvis Costello.
 Trust (2002), álbum de Low.
 Trust (2006), álbum de Saga.

Canciones 
 Trust (1998), canción de Ayumi Hamasaki.
 Trust (1997), canción de Megadeth.

Véase también 
 Confianza, en sociología y psicología social.
 Royal Trust (desambiguación) 
 Trust Company (desambiguación) 
 Antitrust (desambiguación) 
 Antitrust Act (desambiguación) 
 In God We Trust (desambiguación)